Дубля́нська вулиця — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

 Дублянська вулиця — вулиця в місті Дубляни Львівської області.
 Дублянська вулиця — вулиця в місті Львів.
 Дублянська вулиця — вулиця в місті Полтава.

Вулиці